Праздники в Афганистане — дни, в который в Афганистане по традиции (например, религиозной) принято радостно проводить время, устраивать церемонии, торжества.

Религиозные праздники 
Религиозные праздники в Афганистане, как правило, отмечаются по лунному календарю. Наиболее важный праздник в стране — Навруз, или Новый год, который приходится на день весеннего равноденствия, то есть 21 или 22 марта. 
Другие религиозные праздники и годовщины (у мусульман):
 Рамазан (Рамадан) (тридцатидневный мусульманский пост),
 Ид аль-фитр (окончание поста, праздник разговения),
 Ид аль-адха (жертвоприношение, окончание паломничества в Мекку хаджа),
 Маулид-ан Наби (Маулид, день рождения Пророка),
 шиитский траур «Ашура» (день поминовения имама Хусейна).

В начале мая индуисты страны отмечают Весак (Байсак, первый день индуистского Нового года).

Национальные и общегосударственные праздники 
Общегосударственные и светские праздники имеют фиксированную дату.

Национальные праздники:
 День исламской революции (День победы в джихаде) — 28 апреля, 8-го числа афганского месяца Саур 1992 года;
 День поминовения мучеников — 4 мая;
 День независимости Афганистана — 19 августа. В честь независимости от Великобритании в 1919 году.

Примечания

Ссылки 
 Праздники Афганистана  // Кругосвет
 Фестивали и праздники в Афганистане  // travel.ru

Культура Афганистана
Афганистан